Il singolare dell'Austrian Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2007.

L'argentino Juan Mónaco ha vinto questo torneo battendo in finale l'italiano Potito Starace 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Juan Ignacio Chela (terzo turno)
  Juan Mónaco (campione)
  Agustín Calleri (semifinali)
  Nicolás Almagro (terzo turno)
  Florian Mayer (terzo turno)

  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  Potito Starace (finalista)
  Fernando Verdasco (semifinali)
  Óscar Hernández (secondo turno)
  Nicolás Massú (secondo turno)
  Igor' Andreev (terzo turno)
  Nicolás Lapentti (quarti di finale)
  Werner Eschauer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2007
ATP Tour 2007